Lenz steht für

Personennamen:
 Lenz (Familienname), siehe dort auch Namensträger
 Jakob Michael Reinhold Lenz, deutsch-baltischer Dichter, 1751–1792
 Laurentius, männlicher Vorname

Filme:
 Lenz (1971), deutscher Spielfilm von George Moorse
 Lenz (1987), ungarisches Drama von András Szirtes
 Lenz (1992), deutsches Drama von Egon Günther
 Lenz (2006), internationales Drama von Thomas Imbach
 Lenz (2009), deutsches Drama von Andreas Morell
 Lenz oder die Freiheit, deutsches Historiendrama von Dieter Berner (1986)

Literatur:
 Lenz (Büchner), Erzählung von Georg Büchner (1839)
 Lenz (Schneider), Erzählung von Peter Schneider (1973)
 Lenz oder die Freiheit (Roman), historischer Roman von Stefan Heym (1964)

Orte:
 Lantsch/Lenz, Ortschaft in Graubünden
 Lenz (Gardelegen), Ortsteil der Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Lenz (Malchow), Ortsteil der Stadt Malchow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lenz (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lenz (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Lenz, Name zweier Orte in Oregon
 Lenz bei Stargard in Pommern heute Leczyca siehe Łęczyca (Stara Dąbrowa)

Wirtschaft:
 Lenz Elektronik, deutscher Modelleisenbahnen-Hersteller
 Kunstgießerei Lenz, deutsches Kunstguss-Unternehmen
 Lenz & Co., ehemaliges Eisenbahnbau- und Betriebsunternehmen

Sonstiges:
 poetischer Ausdruck für den Frühling
 Lenz (Einheit), 1966 vorgeschlagene SI-Einheit der magnetischen Feldstärke
 Lenz (Kartoffel), Kartoffelsorte

Siehe auch:

 Lentz